Józef Sierakowski (zm. 1748) – strażnik wielki koronny
 Józef Sierakowski (zm. 1814) – rzeźnik, działacz narodowy
 Józef Sierakowski (1765–1831) – dyplomata, historyk, rysownik
 Karol Józef Sierakowski (1752–1820) – generał